Fohra ist der Name folgender Orte in Niederösterreich:

 Fohra (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil in der Marktgemeinde Allhartsberg, Bezirk Amstetten
 Fohra (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten
 Fohra (Gemeinden Bergland, Petzenkirchen), Ortsteil von Bergland und Petzenkirchen, Bezirk Melk
 Fohra (Gemeinde Kilb), Ortschaft der Marktgemeinde Kilb, Bezirk Melk
 Fohra (Gemeinde Kottes-Purk), Ortschaft der Marktgemeinde Kottes-Purk, Bezirk Zwettl
 Fohra (Gemeinde Mank), Ortschaft der Stadtgemeinde Mank, Bezirk Melk

Siehe auch:

 Fora
 Vora